Óscar Andrade, el nombre puede pertenecer a: 

Óscar Andrade (1957), cantante y compositor chileno; o
Óscar Andrade (1975), sindicalista y político uruguayo.